-{XXII}- Олимпијске игре одржане су 1980. године у Москви, у тадашњем СССР. Део такмичења се такође одвијао и у Лењинграду, Кијеву, Минску и Талину. Маскота Олимпијских игара 1980. био је медведић „Миша“. 

Ово су биле прве Олимпијске игре одржане у источној Европи, на говорном подручју словенских језика и у социјалистичкој земљи. Будући да се 1980. између држава које су чиниле Варшавски пакт и НАТО водио Хладни рат, учествовање на московској олимпијади отказале су Сједињене Америчке Државе и још неке земље, укупно њих 64. Непосредан повод отказа био је рат у Авганистану. Совјетско руководство је одговорило истом мером и одбило учествовање на Олимпијским играма у Лос Анђелесу четири године касније. Ту су одлуку следиле и многе земље чланице Варшавског пакта, односно блиске Совјетском Савезу. 

На Играма су се у такмичарском програму истакли следећи појединци и тимови:
 Гимнастичар Александар Дитуатин из Совјетског Савеза је освојио медаљу у свакој од 8 дисциплина, од чега три злата.
 Владимир Салников (СССР) је освојио три злата у пливању. Први је пливач у историји који је у дисциплини 1.500 -{m}- слободно пливао брже од 15 минута.
 Уладзимир Парфианович (СССР) је освојио три злата у кајаку на мирним водама.
 Валентун Манкин је освојио злато у класи „Стар“ у једрењу. Како је раније већ освајао злата на ОИ у класама „Фин“ и „Темпест“, постао је први једриличар у историји којем је то успело.
 Тркач Мурус Јефтер из Етиопије је победио на тркама на 5.000 -{m}- и 10.000 -{m}-.
 Валдемар Церпински из Источне Немачке је освојио друго узастопно злато у маратону.
 Источна Њемачка је доминирала у веслању, освојивши 11 злата од 14 веслачких дисциплина.
 Теофило Стивенсон из Кубе је боксер који је у Москви остварио узастопну трећу победу на Олимпијским играма.

Списак спортова 
(Пливање, ватерполо и скокови у воду су сматрани различитим дисциплинама истог спорта)

Распоред такмичења

Биланс поделе медаља

Спољашње везе 
Извештај са ОИ 1980

Летње олимпијске игре
Летње олимпијске игре 1980.
Спорт у Москви
Спорт у Совјетском Савезу
Спорт у 1980.